Zawody pucharu świata w biathlonie w Östersund zainaugurowały sezon 2011/2012 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 30 listopada – 4 grudnia. Rywalizacja odbywała się w biegu indywidualnym, sprincie oraz biegu pościgowym.

Pierwszą konkurencją był bieg indywidualny mężczyzn. Wygrał go Francuz Martin Fourcade wyprzedzając Czecha Michala Šlesingra i Niemca Simona Schemppa. Dzień później u kobiet bieg indywidualny wygrała Białorusinka Darja Domraczewa przed Szwedką Anną Marią Nilsson i Niemką Magdaleną Neuner. Trzeciego dnia odbył się sprint mężczyzn. Bieg wygrał Szwed Carl Johan Bergman przed dwójką Norwegów, Tarjeim Bø i Emilem Hegle Svendsenem. W sprincie kobiet tryumfowała Niemka Magdalena Neuner wyprzedzając Norweżkę Torę Berger i Finkę Kaisę Mäkäräinen. Ostatniego dnia rozgrywano biegi pościgowe. Wśród mężczyzn tryumfował Francuz Martin Fourcade wyprzedzając Norwega Emila Hegle Svendsena i Czecha Jaroslava Soukupa, zaś u kobiet zwyciężyła Norweżka Tora Berger przed Finką Kaisą Mäkäräinen i Niemką Magdaleną Neuner.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Biegi indywidualne – 30.11.2011, 1.12.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 103 zawodników. W trakcie biegu wycofał się  Daniel Taschler.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszone zostały 94 zawodniczki. W trakcie biegu wycofały się  Olga Połtaranina,  Mari Laukkanen,  Kim Seon-su i  Natália Prekopová. 

Wyniki:

Sprinty – 2.12.2011, 3.12.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 103 zawodników. W trakcie biegu wycofał się  Daniel Taschler.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 96 zawodniczek. Wszystkie zawodniczki ukończyły bieg. 

Wyniki:

Biegi pościgowe – 4.12.2011

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodników. W trakcie biegu wycofał się  Christian De Lorenzi. Nie wystartował  Lee-Steve Jackson.

Wyniki:

Kobiety 

Do zawodów zgłoszonych zostało 60 zawodniczek. Nie wystartowały  Laure Soulié,  Nija Dimitrowa i  Emilija Jordanowa.

Wyniki:

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Puchar Świata w biathlonie 2011/2012
2011 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Sport w Östersund